Łoniewski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Łoniewski (* 1958), polnischer Skispringer
 Michał Łoniewski (* 1988), polnischer Taekwondoin